Die Irish League 1893/94 war die vierte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Glentoran FC löste den dreimaligen Meister Linfield FC ab.

Modus 
Sechs Mannschaften waren angetreten, um an 10 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander anzutreten. Legoniel FC wurde nach einem Jahr Abstinenz wieder zugelassen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1893/94 (Archiv)
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1893/94
Fußballsaison 1893/94